Импульси́вное расстро́йство ли́чности (эмоциона́льно неусто́йчивое расстро́йство ли́чности, импульси́вный тип, ранее известное как эксплози́вная психопати́я, эпилепто́идная психопати́я) — психическое расстройство, характеризующееся взрывчатостью, несдержанностью, конфликтностью личности и её склонностью к тяжёлым аффективным вспышкам и классифицируемое, согласно МКБ-10, как подвид эмоционально неустойчивого расстройства личности ().

Основное описание 
Эмоционально неустойчивое расстройство личности подразделяется на два типа: 1) F60.30 — импульсивный тип («импульсивное расстройство личности») 2) F60.31 пограничный тип («пограничное расстройство личности»). Импульсивное расстройство личности характеризуется эмоциональной неуравновешенностью, импульсивностью, низким самоконтролем, повышенной склонностью к агрессивным вспышкам. Аффективные агрессивные вспышки могут возникать как из-за внешних причин, так и без них. Лица с данным расстройством личности склонны своим поведением провоцировать конфликты.

Помимо агрессии, направленной на окружающих, часто встречается аутоагрессия — самоповреждения, обычно в виде нанесения себе порезов в области предплечья и запястья.

Для людей с импульсивным расстройством личности характерно атипичное алкогольное опьянение: вместо благодушия и эйфории у них возникает дисфория и злоба, которая может выражаться в агрессивном поведении.

Диагноз

МКБ-10 

Согласно МКБ-10,  — импульсивный тип эмоционально неустойчивого расстройства личности. Для постановки диагноза, нужно соответствие более общим критериям расстройства личности и эмоционально неустойчивого расстройства личности.

Непосредственно импульсивный тип характеризуется ещё большей эмоциональной неустойчивостью, отсутствием контроля импульсивности. Для него обычны вспышки жестокости и угрожающего поведения, особенно в ответ на осуждение окружающими.

Включаются:
 возбудимое расстройство личности;
 эксплозивное расстройство личности;
 агрессивное расстройство личности и агрессивная личность;

Исключается:
 диссоциальное расстройство личности ().

Интерпретации

Терапия

См. также 
 Аффективные расстройства

Примечания 

Расстройства личности